

Patronyme 

 Adolf Loos (1870-1933), architecte autrichien ;
 Anita Loos (1889-1981), scénariste, actrice et écrivain américaine ;
 Anna Loos (1970-), actrice et chanteuse allemande ;
 Anne Loos (1915-1986), actrice américaine ;
 Charles Loos (1951-), musicien de jazz belge ;
 Cornelius Loos(1546-1595), prêtre et théologien catholique néerlandais, le premier clerc catholique à s'opposer aux procès et aux exécutions de sorcières ;
 François Loos (1953-), homme politique français
 Ludo Loos (1955-2019), coureur cycliste belge.
 Paul Joseph Loos (1876-1952), général de brigade français ;
 Wilhelm Loos (1911-1988), officier allemand ;

Toponyme 
 Loos, commune française du Nord ;
 Colonies pénitentiaires de Loos
 Loos-en-Gohelle, commune française du Pas-de-Calais ;
 Loos, ancienne commune française des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Caubios-Loos.
Îles de Loos : Archipel en Guinée au large de Conakry.

Divers 
 Bataille de Loos, à Loos-en-Gohelle
Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Patronyme flamand
Patronyme anglais